

Editoria 
 Magill – rivista irlandese di attualità e politica fondata  nel 1977

Persone 
 Eddie Magill – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Mike Magill – pilota automobilistico statunitense
 Simone Magill – calciatrice nordirlandese